Descoberto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porangatu (ort), Goiás, 
 Descoberto (ort), Minas Gerais, 
 Descoberto (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar